Лям:
 Лям — двадцать третья буква арабского алфавита.
 Лям — жаргонное название миллиона.

Фамилия 
 Лям, Ян — польский сатирик, романист, журналист.

См. также 
 Лямбда
 Лем